NIC eller Nic kan avse: 

 NIC – Network Interface Card  en engelsk benämning på nätverkskort
 NIC – Newly Industrialised Country en  engelsk benämning för nyligen industrialiserat land
 NIC – nationalitetsmärke för motorfordon från Nicaragua
 NIC – landskod i ISO 3166-1 för Nicaragua  
 Nic Schröder (1980–), en svensk programledare, skådespelare och sångare
 Nic & The Family – en pop/electropopgrupp från Helsingborg med Nic Schröder som sångare
 Nic (film) – en polsk film från 1998 i regi av Dorota Kędzierzawska
 Nic (serieskapare) – en serieskapare
 Nic – en ort i Azerbajdzjan